Francesco Scardina – calciatore italiano
 Nino Scardina – attore e doppiatore italiano
  Daniele Scardina – pugile italiano